Новогире́евская у́лица:
 Новогиреевская улица — улица в Москве.
 Новогиреевская улица — улица в Реутове.